Дуальде, Эдуардо:
 Дуальде, Эдуардо (1933—1989) — испанский хоккеист на траве, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1960 года.
 Дуальде, Эдуардо (род. 1941) — аргентинский политик, президент Аргентины в 2002—2003 годах.